Дарко Татић је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Капетан Рипке
|-
| 1966. || Горке траве || Рецепционар Алфред
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Кошава || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Пркосна делта || Аустроугарски часник
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци